De West African Nations Cup 1987 was het vijfde en laatste toernooi van de West African Nations Cup. Het toernooi werd gehouden van 30 januari tot en met 8 februari 1987 in Liberia. Alle wedstrijden werden gespeeld in de hoofdstad Monrovia. Het toernooi werd daarna niet meer gehouden. In 2001 werd wel eenmalig de WAFU Championship gespeeld.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
Details op rsssf.com

Voetbal in 1987
Voetbal in Liberia
West African Nations Cup
Sportevenement in Liberia